Liskovo (ruski: Лысково) je grad u Nižnjenovgorodskoj oblasti u Rusiji.

Zemljopisni položaj mu je 56°1'44" sjeverne zemljopisne širine i 45°2'10" istočne zemljopisne dužine.

Blizu ovog grada protječe rijeka Kerženec.

Broj stanovnika: 23.901 (popis 2002.)

 Nižnjenovgorodska oblast
 Gradovi u Rusiji